El término Kayak puede referirse a :

Deportes 
 Kayak, variedad de piragua en su origen de un solo tripulante, usada para pescar y cazar.
 Kayak de mar, embarcación para practicar el deporte en aguas abiertas de lagos, bahías, o el océano.
 Kayak-polo, deporte competitivo con balón que se juega en el agua, en un "campo" delimitado.
 Kayak Surf, deporte que surge de un interesante cruce entre los mundos del kayak y del surf.
 Jackson Kayak, compañía fabricante de kayaks, que fue fundada por Eric "EJ" Jackson.

Lugares 
 Isla Kayak (Alaska), isla americana deshabitada y situada en el golfo de Alaska.
 Isla Kayak (Alaska), isla deshabitada en el territorio Nunavut, en el archipiélago ártico canadiense, al oeste de la Bahía de Hudson.

Informática 
 Kayak (compañía), compañía estadounidense cuyo principal producto es un metabuscador de viajes online.